John Storey (1869-1921), homme politique australien
John Storey (né en 1987), rameur d'aviron néo-zélandais